Банк Испании () — центральный банк Испании. Основан в Мадриде в 1782 году Карлосом III, в настоящий момент является членом Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ).

История 
Банк был учреждён под названием Banco Nacional de San Carlos, его первым директором был французский банкир Франсиско Кабаррюс.

После серии войн с 1793 года по 1814 год, Банк занял у правительства более 300 млн реалов, в связи с чем правительство Испании испытывало финансовые затруднения. Министр Казначейства Луис Лопес Бальестерос (Luis Lopez Ballesteros) в 1829 году создал фонд в 40 млн реалов для обеспечения обязательств Банка, Банк в тот же год был переименован в Banco Espanol de San Fernando.

В 1850-х годах Банк расширил свою деятельность в городах Аликанте и Валенсия и сменил название на используемое в настоящий момент Банк Испании. Требуя финансовой поддержки Банка в ходе гражданских и колониальных войн, правительство Испании в 1874 году предоставило Банку Испании монополию на выпуск банкнот Испании.

В 1946 году после окончания гражданской войны, правительство генерала Франсиско Франко установило жёсткий государственный контроль над Банком. В 1962 году Банк был формально национализирован. После восстановления демократии в конце 1970-х годах, в Банке была проведена реформа структуры и функций.

В 1994 году после вхождения Испании в Европейский валютный союз, Банк Испании стал членом Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ).

Структура управления 
Структура управления:
 Управляющий Банком (Gobernador), назначается Королём Испании по представлению Председателя правительства Испании;
 Заместитель Управляющего банком (Subgobernador), назначается правительством по предложению управляющего банком;
 Управляющий Совет (Consejo de Gobierno), назначается правительством по предложению министра экономики;
 Исполнительная Комиссия (Comisión Ejecutiva).

См. также 
 Экономика Испании
 Евро
 Испанская песета

Литература 
 
 Miguel Martorell. Historia de la peseta: la Espana contemporanea a traves de su moneda. Editorial Planeta S.A., ISBN 84-08-04087-1
 Pedro Navascues Palacio, Summa Artis. Historia general del arte, Arquitectura espanola (1808—1914), tomo XXXV. Editorial Espasa Calpe.

Ссылки 

 Официальный сайт Банка Испании

Испания
Банки Испании
Правительство Испании